Carisio puede hacer referencia a:
 Publio Carisio, legado romano del siglo I a. C.
 Flavio Sosípater Carisio, gramático romano del siglo IV autor de un Arte Gramática.
 Carisio, príncipe arcadio en la mitología griega.
 Carisio, localidad y comune italiana.
 Carisio, personaje que aparece en los Hechos de Tomás.